Гуля — заокруглена опуклість, наріст на тілі людини або тварини від запалення, удару тощо

 Корольова Гуля (справжнє ім'я — Маріонела Володимирівна Корольова; 1922—1942) — українська радянська акторка

 Адріан Гуля (* 1975) — словацький футболіст і футбольний тренер
 Гуля Анатолій Якович (* 1936) — заслужений тренер УРСР
 Стефан Гуля (* 1986) — польський стрибун з трампліна, олімпійський медаліст, призер чемпіонату світу з польотів на лижах
 Гуля Ольга Петрівна — український літературознавець, педагог

Гуля — річка в Красноярському краї, права притока Маймечі
 Гуля — село, Тунгіро-Ольокминський район, Забайкальський край

Примітки